3-й чемпионат Европы по футболу среди девушек до 19 лет прошёл с 28 июля по 8 августа 2004 года в Финляндии. В турнире принимали участие спортсменки, родившиеся после 1 января 1985 года. Победу впервые одержала сборная Испании.

Квалификация

Групповой этап

Группа A

Группа B

Плей-офф

Полуфинал

Финал

Ссылки 
 УЕФА
 RSSSF

2004 год в женском футболе
Чемпионаты Европы по футболу среди девушек до 19 лет
Чемпионаты Европы в Финляндии
Спорт в Финляндии в 2004 году
Июль 2004 года
Август 2004 года
Чемпионаты Европы в 2004 году
Международные соревнования по футболу в Финляндии